Velika nagrada Italije 1998 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 13. septembraa 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3 
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:25,289
|
|-
! 2
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:25,561
| +0,272
|-
! 3
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:25,679
| +0,390
|-
! 4
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:25,987
| +0,698
|-
! 5
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:26,159
| +0,870
|-
! 6
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:26,309
| +1,020
|-
! 7
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:26,567
| +1,278
|-
! 8
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:26,637
| +1,348
|-
! 9
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:26,681
| +1,392
|-
! 10
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:26,794
| +1,505
|-
! 11
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:26,817
| +1,528
|-
! 12
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:26,836
| +1,547
|-
! 13
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:27,247
| +1,958
|-
! 14
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:27,362
| +2,073
|-
! 15
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:27,510
| +2,221
|-
! 16
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 1:27,744
| +2,455
|-
! 17
| 19
|  Jos Verstappen 
| Stewart-Ford
| 1:28,212
| +2,923
|-
! 18
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:28,286
| +2,997
|-
! 19
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1:28,346
| +3,057
|-
! 20
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 1:28,387
| +3,098
|-
! 21
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 1:29,101
| +3,812
|-
! 22
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:29,417
| +4,128
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| 1:17:09,672
| 1
| 10
|-
! 2
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 53
| + 37,977 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 53
| + 41,152 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 55,671 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 53
| + 1:01,872
| 8
| 2
|-
! 6
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 53
| + 1:06,688
| 14
| 1
|-
! 7
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 52
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 52
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 9
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 52
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 10
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 52
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 11
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 51
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 12
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 51
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 13
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 50
| +3 krogi
| 10
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Stewart-Ford
| 39
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 37
| Zavrten
| 2
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 32
| Pedal za plin
| 16
|  
|-
! Ods
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 24
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 16
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 15
| Vibrations
| 9
|  
|-
! Ods
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 13
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 12
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 10
| Zavrten
| 20
|  
|}

Formula 1 sezona 1998
1998